Djamila Abdalla, Nederlands actrice, geboren in 1993
 Djamila (youtuber), Nederlands vlogger, zangeres en filmactrice, geboren in 1991